Villalonga  o Vilallonga 
 Aina Villalonga Zaydin (Palma, 1883 - 1961), autora teatral mallorquina 
 Antoni Villalonga, diversos personatges
 Antoni Villalonga Pérez (Palma, 1821-1910), polític mallorquí, dirigent del republicanisme i batle de Palma fill de Francesc Villalonga Escalada
 Antoni Villalonga Riudavets (Es Mercadal, Menorca, 1950), polític socialista menorquí 
 Fernando Villalonga Campos (València, 1960), polític valencià, descendent d'Ignasi Villalonga 
 Francesc Villalonga Fàbregues
 Ignasi Villalonga i Villalba (València, 1895 - Benicàssim, 1973), polític i financer valencià 
 José Villalonga Llorente Pepe Villalonga o José Villalonga (Còrdova, 1919 - Madrid, 1973) 
 Juan Villalonga Navarro (Madrid, 1953), empresari espanyol
 Llorenç Villalonga i Pons (Palma, 1897 - 1980), escriptor i psiquiatre mallorquí 
 Pau Villalonga (? - Palma, 1609), mestre de capella de Santa Maria del Mar de Barcelona i la catedral de Palma 
 Príam Villalonga Cerdà (Palma, 1946), polític mallorquí del Partit Socialista de les Illes Balears